Ниже представлен список главных тренеров, проведших 100 и более матчей на постах тренеров мужских футбольных сборных. По состоянию на 8 декабря 2022 года, отметку в 100 матчей преодолели 80 наставников. Лидером является Бора Милутинович, проведший 286 матчей на посту 8 сборных. 5 из них он выводил на чемпионат мира, что является рекордом.

Наиболее титулованным среди данных тренеров является Карлос Алберто Паррейра, выигравший 7 международных турниров, в том числе чемпионат мира. Кроме него, мундиаль выигрывали ещё 9 тренеров. Отто Пфистер имеет на своём счету наибольшее число назначений на пост тренера сборной — 12. Первым планку в 100 матчей преодолел Хуго Майсль, юбилейный матч состоялся 23 марта 1930 года, его команда, Австрия, встретилась с Чехословакией (2:2). Он и ещё 18 тренеров возглавляли лишь одну сборную, а лидером по числу матчей у руля одной команды является Оскар Вашингтон Табарес (228 игр со сборной Уругвая). 56 тренеров являются представителями УЕФА, 17 — КОНМЕБОЛ, 3 — КОНКАКАФ и ещё по 2 — КАФ и АФК соответственно.

Список тренеров

Примечания

Ссылки